Argentina – stato dell'America Meridionale
 Argentina – genere di pesci appartenente all'ordine Osmeriformes
 Argentina – torrente in Liguria
 Argentina – nome proprio di persona
 Argentina –  piroscafo passeggeri, costruito nel 1907 per l'Unione Austriaca di Navigazione di Trieste
 Teatro Argentina – teatro di Roma situato in largo di Torre Argentina

Pagine correlate 
 La Argentina